Schack steht für:
 Schack (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schack (Adelsgeschlecht), lüneburgisches Adelsgeschlecht
 Sammlung Schack, Kunstmuseum in München

Siehe auch:
 Schack von Wittenau
 Schaack
 Schak
 Schacks
 Shak